

Cinema 
The Last Exorcism - Liberaci dal male (The Last Exorcism Part II) – film statunitense del 2013 diretto da Ed Gass-Donnelly
Liberaci dal male (Deliver Us from Evil) – film statunitense del 2014 diretto da Scott Derrickson
Liberaci dal male () – film sudcoreano del 2020 diretto da Hong Won-chan